Блиновская — женская форма русской фамилии , и топоним.

 Блиновская, Елена Олеговна

Населённые пункты 
 Блиновская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области.
 Блиновская — деревня в Зуевском районе Кировской области.